Hildach ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Hildach (1849–1924), deutscher Sänger, Gesangslehrer und Komponist
 Anna Hildach (1852–1935), deutsche Sängerin und Gesangslehrerin